1983 peut désigner :
 1983, une année du calendrier grégorien ;
 1983, un album de la chanteuse suisse Sophie Hunger ;
 1983... (A Merman I Should Turn to Be), une chanson de Jimi Hendrix ;
 1983, une série originale polonaise de Netflix.

Homonymie de nombre